Американский лось () — крупный вид млекопитающих из рода лосей семейства оленевых, обитающий в Северной Америке и Азии к востоку от Енисея. Иногда считается подвидом европейского лося, и его видовой статус до сих пор обсуждается.

Описание 

Вместе со своим евразийским родственником, американский лось является самым крупным животных семейства оленевых, с головой и телом длиной 240—310 сантиметров, высотой плеч 140—235 сантиметров и весом 200—825 килограммов. Самец крупнее самки. Рога самца плоские, их ширина может достигать двух метров, а вес — до 30 килограммов.

При столкновении транспортного средства и лося оба они чаще всего получают серьёзные травмы, иногда страдают и люди, которые путешествовали в этом транспортном средстве. В штате Мэн в Соединенных Штатах ежегодно происходит более тысячи случаев уклонения от лосей.

Популярный объект спортивной охоты в США и Канаде, промысловой охоты — в Сибири и на Аляске.

Европейский и американский лоси в настоящее время разделены на два различных вида, поскольку они различаются по кариотипу (числу хромосом): американский лось имеет 70 хромосом, европейский лось 68. По размеру и строению тела, пропорциям и размерам рогов они мало отличаются, так как оба вида имеют значительную вариативность, есть лишь небольшие отличия в окраске между этими видами. В Европе и Западной Азии до реки Енисей живут Европейские лоси (Alces alces), а в Северной Америке и Восточной Азии за рекой Енисей — Американские лоси. В обширных пограничных районах их ареалов, выше по течению Енисея, Монголии и Китая, эти виды могут встречаться в одних и тех же регионах, они свободно скрещиваются, так что некоторые учёные считают их подвидами Европейского лося (Alces alces).

Классификация 
Разделяют на 6-7- подвидов, три из которых обитают в России.

Ареал 
Ареал вида включает страны Азии: Китай, северная и восточная Монголия, Россия (Сибирь и Дальний Восток восточнее реки Енисей) и Северной Америки: Канада, США.

В геральдике 
В геральдике изображения американского лося используются на гербах населённых пунктов и территорий

Примечания

Источники 
 Geist V., Ferguson M. & Rachlow J. 2008. Alces americanus. In: IUCN 2012
 Hundertmark K. 2016. Alces alces. The IUCN
 

Оленевые
Млекопитающие Азии
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1822 году